Wallstraße 31a oder Wallstraße 31 a ist die Adresse folgender Gebäude:

 Wallstraße 31 a (Düsseldorf)
 Wallstraße 31a–33 in Köthen (Anhalt), siehe Liste der Kulturdenkmale in Köthen (Anhalt)